Па́трик Уи́ркош (; , Бернаби, Канада) — профессиональный канадский хоккеист. Защитник клуба КХЛ «Динамо» Минск.

Игровая карьера 

Уиркош был выбран «Сенаторз» под общим 42-м номером на Драфте НХЛ. Патрик начал играть за фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмтон Сенаторс» в сезоне 2010-11. В марте 2011 был первый раз вызван в основную команду. Забил свой первый гол в НХЛ 3 марта 2013 года в игре против «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Канады
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Чемпионы мира по хоккею с шайбой